Географічні об'єкти:
 Майдан Повстання — колишня назва майдану Захисників України у Харкові (1925—2016)
 Площа Повстання — колишня назва станції «Захисників України» Харківського метрополітену (6 травня 1995 — 17 травня 2016)
 Площа Повстання — площа у Таганрозі, Росія
 Площа Повстання — площа біля Московського вокзалу Санкт-Петербургу, Росія
 Площа Повстання — станція Кіровсько-Виборзької лінії Петербурзького метрополітену, Росія